Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778 - 1846), broer van de Franse keizer Napoleon;
Napoleon III (1808 - 1873), zoon van Lodewijk Napoleon Bonaparte, president en later keizer van Frankrijk.